Awangard steht für:

 Awangard (Stratosphären-Gleitflugkörper), russischer Stratosphären-Gleitflugkörper
 Awangard Kursk, russischer Fußballverein
 HK Awangard Omsk, russischer Eishockeyklub

Siehe auch:
 Avangard
 Avantgarde (Begriffsklärung)